Savinykh steht für:

 Viktor Savinykh (* 1940),  sowjetischer Kosmonaut, siehe Wiktor Petrowitsch Sawinych 
 Valeria Savinykh (* 1991), russische Tennisspielerin, siehe Walerija Dmitrijewna Sawinych
 (6890) Savinykh, Asteroid des Hauptgürtels